Das Adjektiv polynesisch bezieht sich auf
 die pazifische Kulturregion Polynesien
 die polynesischen Sprachen
 die Polynesier